Off to the Races – album jazzowego trębacza Donalda Byrda wydany w 1959
 Off to the Races – piosenka Lany Del Rey z albumu Born to Die z 2012